Turbaná kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Turbaná (ort), Bolívar, 
 Turbaná (kommun), Bolívar,